Prva HNL 2017/2018 var den 27:e säsongen av Kroatiens högstaliga i fotboll. Säsongen startade den 14 juli 2017 och slutade den 19 maj 2018. Rijeka var regerande mästare men lyckades inte försvara titeln, istället tog Dinamo Zagreb hem mästartiteln.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Källor
Officiell hemsida

2017/2018
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017 i Kroatien
2018 i Kroatien